Alexandre Denuelle (1818-1879), peintre et architecte français ;
 Éléonore Denuelle de La Plaigne (1787-1878), maîtresse de Napoléon Bonaparte.